Live Killers () — первый концертный альбом английской рок-группы Queen. Был выпущен на двух пластинках и на двух компакт-дисках, в 1979 году.

Об альбоме 
Альбом был записан во время европейской части мирового тура к альбому Jazz. Песни к этому альбому были впервые смикшированы на собственной студии Queen Mountain Studios в Монтрё, в Швейцарии.

За пределами США, Европы и Канады Elektra Records выпустил укороченную версию альбома, назвав её Queen Live.

Список композиций

Диск 1 
 «We Will Rock You» (fast) — 3:18 (Брайан Мэй)
 «Let Me Entertain You» — 3:15 (Фредди Меркьюри)
 «Death on Two Legs» — 3:31 (Фредди Меркьюри)
 «Killer Queen» — 1:59 (Фредди Меркьюри)
 «Bicycle Race» — 1:28 (Фредди Меркьюри)
 «I’m in Love with My Car» — 2:01 (Роджер Тейлор)
 «Get Down, Make Love» — 4:31 (Фредди Меркьюри)
 «You're My Best Friend» — 2:08 (Джон Дикон)
 «Now I'm Here» — 8:42 (Брайан Мэй)
 «Dreamer’s Ball» — 3:44 (Брайан Мэй)
 «Love of My Life» — 4:57 (Фредди Меркьюри)
 «'39» — 3:26 (Брайан Мэй)
 «Keep Yourself Alive» — 4:02 (Брайан Мэй)

Диск 2 
 «Don't Stop Me Now» — 4:28 (Фредди Меркьюри)
 «Spread Your Wings» — 5:22 (Джон Дикон)
 «Brighton Rock» — 12:13 (Брайан Мэй)
 «Bohemian Rhapsody» — 6:02 (Фредди Меркьюри)
 «Tie Your Mother Down» — 3:40 (Брайан Мэй)
 «Sheer Heart Attack» — 3:35 (Роджер Тейлор)
 «We Will Rock You» — 2:48 (Брайан Мэй)
 «We Are the Champions» — 3:27 (Фредди Меркьюри)
 «God Save the Queen» — 1:31 (аранж. Брайана Мэя)

«Queen Live» 
 «We Will Rock You» (fast) — 3:18 (Брайан Мэй)
 «Let Me Entertain You» — 3:15 (Фредди Меркьюри)
 «Killer Queen» — 1:59 (Фредди Меркьюри)
 «Bicycle Race» — 1:28 (Фредди Меркьюри)
 «You’re My Best Friend» — 2:08 (Джон Дикон)
 «Spread Your Wings» — 5:22 (Джон Дикон)
 «Keep Yourself Alive» — 4:02 (Брайан Мэй)
 «Love of My Life» — 4:57 (Фредди Меркьюри)
 «Don’t Stop Me Now» — 4:28 (Фредди Меркьюри)
 «Bohemian Rhapsody» — 6:02 (Фредди Меркьюри)
 «Sheer Heart Attack» — 3:35 (Роджер Тейлор)
 «We Are the Champions» — 3:27 (Фредди Меркьюри)

Синглы 
К альбому вышло два сингла песен. Это:

 «Love of My Life» (live) с песней «Now I'm Here» (live).
 «We Will Rock You (fast)» с песней «Let Me Entertain You» (live).

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы Queen
Концертные альбомы 1979 года
Концертные альбомы EMI Records
Концертные альбомы Parlophone
Концертные альбомы Elektra Records